Andreas Ulmer (Linz, 1985. október 30. –) osztrák válogatott labdarúgó, a Red Bull Salzburg játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Az SK Asten, és a LASK Linz korosztályos csapataiban nevelkedett, majd 2000-ben az Austria Wien akadémiájára került és itt is lett profi labdarúgó. 2006. szeptember 14-én mutatkozott be az Austria Wien csapatában a lengyel Legia Warszawa csapata elleni UEFA-kupa mérkőzésen. A 2008-09-es szezonban az SV Ried csapatában 25 tétmérkőzésen lépett pályára és ezeken a találkozókon szerzett egy gólt. 2009. január 28-án szerződtette őt a Red Bull Salzburg csapata. Február 22-én debütált a Rapid Wien csapata elleni bajnoki mérkőzésen. A 2017–2018-as Európa-liga szezonban pályára lépett mindkét mérkőzésen az Olympique de Marseille elleni vesztes elődöntős párharc során.

A válogatottban 
2009. február 11-én mutatkozott be a felnőtt válogatottban a Svédország elleni barátságos mérkőzésen, a 78. percben Marko Arnautović cseréjeként.

Statisztika

Klub 
2022. május 21-i állapotnak megfelelően.

Válogatott 
2022. március 29-i állapotnak megfelelően.

Sikerei, díjai 
  Austria Wien II
Osztrák Regionalliga East bajnok: 2004–05

  Austria Wien
Osztrák Bundesliga bajnok: 2005–06
Osztrák kupagyőztes: 2005–06

  Red Bull Salzburg
Osztrák Bundesliga bajnok: 2008–09, 2009–10, 2011–12, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22
Osztrák kupagyőztes: 2011–12, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22

Források

Külső hivatkozások 
Andreas Ulmer adatlapja a Kicker oldalán 
Andreas Ulmer adatlapja a Transfermarkt oldalán 
 

Osztrák labdarúgók
1985-ben született személyek
Labdarúgóhátvédek
Linziek
Az FK Austria Wien labdarúgói
Az SV Ried labdarúgói
Az FC Red Bull Salzburg labdarúgói
Az Osztrák Bundesliga labdarúgói
A 2020-as Európa-bajnokság labdarúgói
Élő személyek